Josh Thompson (1962) – sciatore statunitense
 Josh Robert Thompson (1975) – attore statunitense
 Josh Thompson (1978) – cantante statunitense
 Josh Thompson (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Josh Thompson (1991) – calciatore inglese